Olympiska spelen i London kan syfta på:

Olympiska sommarspelen 1908
Olympiska sommarspelen 1944 (inställd på grund av andra världskriget).
Olympiska sommarspelen 1948
Olympiska sommarspelen 2012